Пе́нза I — узловая железнодорожная станция Пензенского региона Куйбышевской железной дороги, центральный железнодорожный вокзал города Пензы, станция стыкования постоянного (со стороны Рузаевки, Сызрани) и переменного (со стороны Ртищева) токов (смена электровозов осуществляется только у пассажирских поездов, идущих с юга на север и восток, причём поезда восточного направления ещё и меняют по станции направление движения; грузовые же поезда меняют электровозы на станции Пенза III, расположенной чуть южнее). Направление на Ряжск не электрифицировано.

История станции 
Изначально станция принадлежала Моршанско-Сызранской, затем Сызрано-Вяземской железной дороге.

Торжественная закладка станции состоялась 19 августа 1873 года. Работами по её сооружению руководил инженер Пётр Борейша. 1 сентября 1874 года через станцию прошёл пробный поезд, а 7 сентября прошло испытание моста через Суру. Регулярное движение по Моршанско-Сызранской дороге открылось 11 октября 1874 года.

В 1935—1937 годах в Пензе действовала городская узкоколейная железная дорога, для которой под путями станции Пенза I был сооружён тоннель, переоборудованный после закрытия узкоколейки в автомобильный, а затем в пешеходный. Ныне тоннель соединяет Привокзальную площадь с улицей Луначарского, через него осуществляется пересадка с главного вокзала Пензы на пензенский автовокзал.

История вокзала станции 

По первоначальной договорённости с Пензенской городской думой вокзал должен был быть построен в конце Селиверстовской улицы (ныне улица Московская между улицами Пушкина и Железнодорожной) с тем, чтобы дать толчок развитию этой магистрали: по замыслу думы, Селиверстовская улица должна была сравняться по своему градостроительному и торговому значению с Московской. Но эта договорённость была нарушена, и вокзал был сооружён близ Ярмарочной площади.

В 1909 году старый деревянный вокзал был снесён, на его месте началось возведение нового кирпичного здания с отапливаемым залом ожидания и церковью. В 1923 году работы по возведению и отделке нового вокзала были полностью завершены.

В 1971 здание, построенное в 1923 году, было снесено, в 1975 году на его месте построен нынешний вокзал. При новом вокзале имеется вокзальная гостиница (комнаты ожидания для транзитных пассажиров).

С 2013 по 2016 год на вокзале проводилась реконструкция, в ходе которой были обновлены фасад здания, внутренняя отделка, пешеходные тоннели и гостиница, а также заменены коммуникации.

Техническая информация 
Станция Пенза I по характеру работы является пассажирской станцией, по объёму выполняемой работы отнесена к первому классу. Путевое развитие состоит из 8 путей: 2 главных (№ 1, 7) и 6 приёмо-отправочных (№ 2-6, № 8). На путях есть наличие контактной сети с возможностью переключения переменного и постоянного тока. В чётной горловине станции расположено локомотивное депо ТЧ-3 Пенза. В нечётной горловине к станции примыкает путь необщего пользования ООО «ПромИнвест». На станции расположен пункт стоянки восстановительного поезда ВП-2 Пенза.

Станция находится на автономном управлении. Комплексный контроль за техническим состоянием путей на станции осуществляет Пензенская дистанция пути (ПЧ-2 Пенза). Контроль за техническим обслуживанием и ремонтом устройств автоматики и телемеханики осуществляет Пензенская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-1 Пенза). Техническое и хозяйственное обслуживание тяговых подстанций и контактной сети обеспечивает Пензенская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1 Пенза). Устройства связи обслуживает Пензенский региональный центр связи (РЦС-1 Пенза).

Границами станции являются:
 В нечётном направлении:
Со стороны станции Пенза II: по I главному пути — входной светофор литера «Н».Со стороны станции Пенза IV: по I главному пути — входной светофор литера «НП4».

 В чётном направлении:
Со стороны станции Арбеково: по I главному пути — входной светофор литера «Ч».Со стороны станции Пенза III: по I главному пути — входной светофор литера «ЧП3».

Дальнее следование по станции 
По графику 2020 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Галерея

Примечания

См. также 
 Пенза II
 Пенза III
 Пенза IV
 рзд. Арбеково
 Заречный парк

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования по станции Пенза I 

Станции Пензенского региона Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1874 году
Станции стыкования родов тока
Железнодорожные станции и платформы Пензы